Ubirajara (São Paulo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
Ubirajara (dinosauriër), een theropode dinosauriër die tijdens het vroege Krijt leefde in het gebied van het huidige Brazilië